Lissingen ist der Name von:
 Lissingen (Gerolstein), Stadtteil von Gerolstein an der Kyll, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Burg Lissingen, Wasserburg in obigem Stadtteil
 Lissingen, früherer deutscher Name der Ortschaft Lessoc, Distrikt Gruyère, Kanton Freiburg, Schweiz

Siehe auch:
 Daniel Lissing (* 1981), australischer Schauspieler